Джухи Чавла (, ; род. 13 ноября 1967 года) — индийская актриса и продюсер, занятая преимущественно в индустрии кино на хинди. Победительница конкурса «Мисс Индия» 1984 года. Совладелица крикетной команды .

Биография 
Джухи родилась в Лудхиане (штат Пенджаб, Индия) в семье госслужащих Десраджа и Шармилы Моны Чавлы. Окончила Бомбейскую начальную школу J.J. Montessori при монастыре Иисуса и Марии, колледж Святого Ксавьера и колледж Сиденха. С детства она хранила свою тайную мечту — стать актрисой.

В 1984 году Джухи завоевала титул «Мисс Индия». Участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» и была отмечена наградой за лучший костюм.

Затем работала моделью и снялась в нескольких фильмах. Один из первых ее фильмов на хинди принес ей Filmfare Award за лучший дебют и номинацию за лучшую женскую роль. Но только после картины «Навстречу любви» к ней пришла настоящая известность.

В 2002 году совместно с Шахрух Ханом и мужем Джаем Мехта основала кинокомпанию Dreamz Unlimited, а в 2004 году Шахрух Хан переформировал её совместно с Гаури Хан в Red Chillies Entertainment. Джухи Чавла и Джай Мехта являются совладельцами Red Chillies Entertainment.

Семья 
В самый разгар карьеры Джухи стало известно, что актриса уже давно замужем за бизнесменом Джаем Мехтой.

21 февраля 2001 года родилась дочь — Джанви. Спустя два года, 21 июля 2003 года, в Лондоне Джухи родила второго ребенка — мальчика, которого назвали Арджуном.

Брат — Санджив (Бобби) Чавла. Связана родственными узами с актрисой Мадху. Муж Мадху — Ананд Шах.

Фильмография

Продюсер 
 Дорогами любви (2003)
 Император (2001)
 Трепетные сердца (2000)

Награды 
 1994 — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Навстречу любви»
 1999 — NY Bollywood Awards в номинации Самая Сенсационная Женская Роль — «Двойник».
 2003 — Screen Awards в номинации Лучшая актриса второго плана — 3 Deewarein.
 2004 — Women Awards 2004 от Whirlpool Gr8 Best Homemaker Award на церемонии награждения Достижений Женщин в Мумбаи.
 2014 — Dada saheb Phalke Academy Award в номинации Лучшая актриса — Gulaab Gang.

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Индии